Questa è una lista delle città dell'Armenia ordinata in base alla popolazione dall'Istituto nazionale di statistica dell'Armenia (ArmStat). L'Armenia ha 46 comuni designati come comunità urbane ( k'aghak'ayin hamaynk'ner ) a partire dal 2017. Tuttavia, una città/paese (քաղաք, k'aghak''') in Armenia non è definita in base alla dimensione della sua popolazione. Gli altri 457 comuni in Armenia sono considerati comunità rurali (գյուղական համայնքներ, gyughakan hamaynk'ner''). Due terzi della popolazione sono ora urbanizzati. Statisticamente, fino al 2017 il 63,6% degli armeni viveva nelle aree urbane rispetto al 36,4% che viveva nelle zone rurali.

Erevan, Gyumri e Vanadzor sono i tre più grandi insediamenti urbani della repubblica, con una popolazione di oltre  abitanti. Erano considerate "città di subordinazione repubblicana" (հանրապետական ենթակայության քաղաքներ) durante il periodo sovietico. Il resto delle città ha una popolazione inferiore a  abitanti.

Agarak, Dastakert e Shamlugh sono state declassate da città a villaggi in seguito alle riforme amministrative avvenute nel 2017. Pertanto non sono più inclusi nell'elenco sottostante.

Elenco 

Fonte: Censimento del 2011; Stima del 2020

Note 

Città dell'Armenia